Llista d'asteroides del 208001 al 209000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|208001-208100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|208101-208200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|208201-208300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|208301-208400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|208401-208500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|208501-208600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|208601-208700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|208701-208800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|208801-208900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|208901-209000 [ modifica]

|-
|}